Крумовград () — община в Болгарии. Входит в состав Кырджалийской области. Население общины 15 декабря 2008 года оценивалось в 20 908 человек, причём в крупнейшем населённом пункте общины — городе Крумовград, в это время проживало 5568 человек.

Административный центр — город Крумовград, расположен в 310 км к юго-востоку от Софии и в 46 км от областного центра — города Кырджали. Ближайший пограничный контрольно-пропускной пункт на автодороге — Капитан-Андреево — в 130 км от города, в 310 км к востоку ближайший морской порт и пограничный контрольно-пропускной пункт в Бургасе, ближайшая крупная железнодорожная станция и железнодорожный вокзал находятся в 32 км в Момчилграде, а самый ближайший пограничный контрольно-пропускной пункт — Маказа в 40 км от Крумовграда и 18 км от западной границы общины.

Площадь территории общины — 843,32 км², что составляет 26 % от территории Кырджалийской области и 0,75 % от всей площади страны.

Кмет (мэр) общины Крумовград — Себихан Керим Мехмед (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов 2007 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины , 

Общины Кырджалийской области